Гай Аврелий Кота може да се отнася за:

 Гай Аврелий Кота (консул 252 пр.н.е.)
 Гай Аврелий Кота (консул 200 пр.н.е.)
 Гай Аврелий Кота, женен за Рутилия, която след смъртта му се жени отново и има дъщеря Аврелия Кота, майка на Юлий Цезар
 Гай Аврелий Кота (консул 75 пр.н.е.)